

Cinema e televisione 
 Nazar – serie televisiva indiana
 Nazar – film del 1991 diretto da Mani Kaul
 Nazar – film del 2005 diretto da Soni Razdan

Persone 
 Nazar – rapper austriaco
 José Nazar – calciatore honduregno

Altro 
 Nazar – nome proprio di persona maschile
 Nazar – comune della Navarra, in Spagna
 Nazar – gruppo musicale turco
 Nazar – amuleto